'Лукан — українське прізвище.

Відомі носії 
 Лукан Юрій Георгійович (1935—2001) — український письменник у Румунії.
 Марк Анней Лукан (лат. Marcus Annaeus Lucanus; 39 — 65) — римський поет, найвидатніший римський епік після Вергілія.

Примітки